Gishalde ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Quartier in Oftringen
 Lokalname in Kottwil
 Lokalname in Schlatt TG, siehe Gishalde TG